Појам Елизабета од Саксоније може да се односи на:
 Елизабета од Саксоније (1552—1590),
 Елизабета од Саксоније (1830—1912),
 Марија Елизабета од Саксоније,